Příjmení Drozda má více nositelů:

 Cyril Drozda (* 1954), pseudonym herce Miloše Černouška
 Joanna Drozda (* 1980), polská filmová a divadelní herečka
 Miroslav Drozda (1924–1990), český vysokoškolský učitel a rusista
 Teresa Katarzyna Drozda (* 1975), polská rozhlasová reportérka
 Thomas Drozda (* 1965), rakouský politik a pracovník v kultuře, od roku 2016 ministr spolkové vlády
 Petr Drozda (* 1954), reprezentant v zápasu, volnostylař, olympionik
 Robert Drozda (1948–2019), železničář, věžní hodinář a spisovatel
 Tadeusz Ryszard Drozda (* 1949), polský satirik, komik, herec a konferenciér

Podobné příjmení 
 Drozd (příjmení)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Polská příjmení